La famille Fracassetti est une famille patricienne de Venise, est originaire de Bergame. 
Marchands jusqu'à ce , où ils furent anoblis contre les 100 000 ducats de circonstance.  
Ils eurent également des sénateurs dans leurs rangs.

Les armes des Fracassetti se composent d'azur, à une tour de gueules, ouverte du champ, accostée de deux lions affrontés d'or, le tout soutenu d'une terrasse de sinople, la tour sommée d'une fleur-de-lis d'or, surmontée d'un lambel de cinq pendants de gueules.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien